Блохина́ — женская форма русской фамилии .

 Известные носители  
 Блохина, Екатерина Захаровна (более известна под фамилией Ада́менко; 1918—2012) — спортсменка и тренер, заслуженный мастер спорта СССР.
 Блохина, Ирина Николаевна (1921—1999) — академик РАМН, депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9—11 созыва.
 Блохина, Клавдия Ефимовна (род. 1934) — советская актриса.
 Блохина, Лидия Васильевна (род. 1954) — общественный деятель.
 Блохина, Надежда Андреевна (1922—2011) — советская и российская театральная актриса.
 Блохина, Татьяна (род. 1970) — советская и российская легкоатлетка. См. также